Буйни́цкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Буйницкий, Арсений (род. 1985) — литовский футболист и игрок в мини-футбол.
 Буйницкий, Борис Андреевич (1928—1999) — советский учёный в области атомной энергии.
 Буйницкий, Виктор Харлампиевич (1911—1980) — советский моряк. Герой Советского Союза.
 Буйницкий, Дмитрий Александрович (род. 1997) — белорусский хоккеист.
 Буйницкий, Игнат Терентьевич (1861—1917) — один из основателей белорусского профессионального театра.
 Буйницкий, Казимир Андреевич (1788—1878) — польский беллетрист.
 Буйницкий, Максим Неофит (род. 1981) — украинский кинорежиссёр и сценарист, белорусский общественный активист.
 Буйницкий, Михаил Иванович (1902—?) — советский тяжелоатлет, чемпион СССР.
 Буйницкий, Нестор Алоизиевич (1863—1914) — русский военный инженер, генерал-майор.
 Буйницкий, Теодор (1907—1944) — польский поэт, сатирик, редактор и журналист.

Буйницкая 
 Митина-Буйницкая Наталия Ивановна (1873—1934) — русская певица, артистка оперетты, исполнительница романсов.

См. также 
 Буйнов